Die fünfte Jahreszeit steht für:

 Die fünfte Jahreszeit (1978), sowjetischer Film von Oleg Nikitin 
 Die fünfte Jahreszeit (1997), französisch-iranischer Film von Rafi Pitts 
 Die fünfte Jahreszeit (2012), französisch-belgischer Film von Peter Brosens und Jessica Woodworth 
 Die fünfte Jahreszeit (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie

Siehe auch:
 Fünfte Jahreszeit, Zeitraum
 Fünfte Jahreszeit (Album), Album von Karat (1987)